Casa de Trava - família real na qual constam monarcas de vários países da Europa
Trava elétrica
O mesmo que travão (freio)

Desambiguação